Grad Kamen je lahko:

 Kamen (Frauenstein) pri Velesovem - v Občini Cerklje na Gorenjskem
 grad Kamen - v Občini Radovljica
 grad Kamen v Podjuni - na Koroškem v Avstriji
 grad Kámen - v kraju Kámen na Češkem

Glej tudi 

 dvorec Kamen - v Novem mestu